Игорь Николаевич Жданов (; 27 июля 1920, Цесвайне, Латвия — 25 декабря 1996, Рига, Латвия) — латвийский и советский шахматист, мастер спорта СССР (1964). Шахматный журналист и философ.

Карьера шахматиста 
Игорь Жданов начал играть в шахматы в возрасте восьми лет и продолжал до своей смерти. Он был шахматным тренером, журналистом и организатором соревнований.
Игорь Жданов закончил 1. Рижскую гимназию в 1938 году и поступил в Латвийский университет, чтобы изучать немецкую философию.

В возрасте 18 лет Игорь Жданов выиграл чемпионат Риги по шахматам, а потом, во время Второй мировой войны, и чемпионат Латвии по шахматам в 1943 году.

После Второй мировой войны он дважды занял второе место на чемпионате Латвии по шахматам (1948, 1964), и получил звания мастера спорта в 1964 году.

Игорь Жданов представлял команду Латвии на командном первенстве СССР в 1953 году и латвийскую команду «Даугава» на командном кубке СССР в 1964, 1968 и 1974 годах.

Участник 4-го чемпионата СССР по заочным шахматам (1957—1960).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Карточка Игоря Жданова на сайте chessgames.com
 Карточка Игоря Жданова на сайте 365chess.com

Мастера спорта СССР
Шахматисты СССР
Шахматисты Латвии
Шахматные тренеры Латвии
Шахматные тренеры СССР